Fiskskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fiskskär (Kökar, Åland), 
 Fiskskär, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar